

Концерти

Примітки